T-X – postać z filmu Terminator 3: Bunt maszyn 
 T-X – program opracowania nowego samolotu szkolnego dla USAF-u